IL2 ou IL-2 peut désigner :
 Interleukine 2, une molécule sécrétée par les lymphocytes T ;
 Iliouchine Il-2, un avion d'attaque au sol russe pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 IL-2 Sturmovik, un simulateur de vol créé en 2001 par le développeur russe 1C:Maddox Games (l'association de 1C Company avec le développeur Maddox Games) et qui à ses débuts portait uniquement sur les combats aériens du front de l'Est, en mettant en vedette l'avion d'attaque fabriqué par Iliouchine. En peu d'années ce simulateur a évolué en permettant à ses utilisateurs de représenter quasiment tous les combats aériens de la Seconde Guerre mondiale ;
 IL-2 Sturmovik: Forgotten Battles, une extension de jeu vidéo que 1C:Maddox Games a lancée dans le marché en 2003 pour son simulateur de 2001 ;
 IL-2 Sturmovik: Birds of Prey, un jeu vidéo d'arcade adapté en 2009 (sous licence) par Gaijin Entertainment à partir du simulateur de vol créé par Maddox Games en 2001 ;
 IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover, un simulateur de vol créé en 2011 par 1C:Maddox Games pour simuler les combats aériens de la Bataille d'Angleterre. Simulateur distinct de celui de 2001 il avait été prévu d'être intitulé Storm of War: Battle of Britain pendant toute sa phase de production (2004-2011), mais en  1C décida de lui attribuer le nom du simulateur qui lui avait précédé : IL-2 Sturmovik ;
 IL-2 Sturmovik: Great Battles, un simulateur de vol créé en 2013 sous le titre IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad par le développeur russe 1C Game Studios (l'association de 1C Company avec le développeur 777 Studios). Dans la série IL-2 Sturmovik il se distingue des simulateurs l'ayant précédé par son moteur de jeu, issu du simulateur de vol de Première Guerre mondiale Rise of Flight (lancé par 777 Studios en 2009).